Roman Kukumberg (né le  à Bratislava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au BEZ Bratislava, il commence sa carrière en senior avec le HK Ružinov dans la 1.liga, le deuxième niveau slovaque en 1998. En 2000, il découvre l'Extraliga slovaque avec le Dukla Trenčín. Il est choisi au quatrième tour, en cent-treizième position par les Maple Leafs de Toronto lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004. Il a évolué avec le club ferme des Maple Leafs, les Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey en 2005-2006. Il remporte le titre national slovaque en 2007 et 2012 avec le HC Slovan Bratislava. Il passe plusieurs saisons en Russie et décroche la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HK Ružinov || 1.liga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HK Ružinov || 1.liga slovaque || 24|| 5|| 5|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HK Nitra || 1.liga slovaque || 42|| 16|| 14|| 30|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 49|| 8|| 9|| 17|| 24|| 3|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2001-2002|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 46|| 12|| 9|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 53|| 18|| 18|| 36|| 60|| 12|| 6|| 5|| 11|| 12
|-
| 2003-2004|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 51|| 16|| 20|| 36|| 93|| 11|| 4|| 8|| 12|| 14
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 55|| 10|| 11|| 21|| 40|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Marlies de Toronto|| LAH|| 54|| 2|| 6|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque || 45|| 12|| 17|| 29|| 62|| 14|| 6|| 9|| 15|| 10
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque || 56|| 18|| 39|| 57|| 78|| 12|| 5|| 8|| 13|| 16
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Lada Togliatti|| KHL|| 49|| 14|| 9|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan|| KHL|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| 20|| 5|| 1|| 6|| 8
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 13|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk||  KHL|| 34|| 6|| 5|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque || 50|| 23|| 20|| 43|| 56|| 16|| 3|| 9|| 12|| 12
|-
|2012-2013 || HC Slovan Bratislava || KHL || 52|| 10|| 11|| 21|| 39|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 34|| 3|| 2|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 51|| 7|| 14|| 21|| 47|| 4|| 1|| 0|| 1|| 32
|-
| 2015-2016|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque ||40 || 7 || 5  || 12 || 18 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2016-2017|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 45 || 12 || 12 || 24 || 8  || 11 || 3 || 1 || 4  ||6
|-
| 2017-2018|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque ||51 || 7 || 7 || 14 || 18 || 12 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2018-2019|| HC Hradec Králové || Extraliga tchèque ||30 || 4 || 4 || 8 || 18 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 43|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Trnava || 1.liga slovaque || 28|| 12|| 21|| 33|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Martin || 1.liga slovaque || 7|| 1|| 2|| 3|| 0|| 10|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Trnava || 1.liga slovaque || 47|| 12|| 21|| 33|| 20|| 11|| 3|| 9|| 12|| 6

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +3||align="left"| Neuvième place
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| 0||align="left"| Sixième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -5||align="left"| Douzième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 7|| 7|| +1|| 0||align="left"| Huitième place

Notes et références 

Naissance en avril 1980
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Hradec Králové